Meiller steht für:

 Meiller (Unternehmen), ein deutscher Hersteller von Nutzfahrzeug-Kippaufbauten

Meiller ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas von Meiller (1812–1871), österreichischer Archivar und Historiker
 Anselm Meiller (1678–1761), deutscher Historiograph, Benediktiner, Abt des Klosters Ensdorf
 Dieter Meiller (* 1970), deutscher Medieninformatiker und Hochschullehrer
 Franz Meiller (* 1961), deutscher Unternehmer, Fotograf, Schauspieler und Filmproduzent

Siehe auch:
 Meiler